Бонетти — фамилия.
 Бонетти, Дарио (род. 1961) — итальянский футболист и футбольный тренер. Брат Ивано Бонетти.
 Бонетти, Джулио (1911—1952) — итальянский и американский бейсболист.
 Бонетти, Ивано (род. 1964) — итальянский футболист и футбольный тренер. Брат Дарио Бонетти.
 Бонетти, Питер (1941—2020) — английский футболист, вратарь.
 Бонетти, Пьерфранко (1921—1944) — итальянский партизан, сражавшийся в рядах Народно-освободительной армии Югославии.
 Бонетти, Элена (род. 1974) — итальянский математик и политик.
 Факко Бонетти, Джанфранко (род. 1940) — дипломат Итальянской Республики и Мальтийского ордена.

См. также 
 Бонатти
 Бонатини